Esquife — tipo de embarcação
2554 Skiff — asteroide
Lago Skiff (New Brunswick) — no Canadá
Brian A. Skiff —  astrónomo norte-americano